Кларк (округ, Алабама)
Кларк (округ, Арканзас)
Кларк (округ, Айдахо)
Кларк (округ, Іллінойс)
Кларк (округ, Індіана)
Кларк (округ, Канзас)
Кларк (округ, Кентуккі)
Кларк (округ, Міссурі)
Кларк (округ, Невада)
Кларк (округ, Огайо)
Кларк (округ, Південна Дакота)
Кларк (округ, Вашингтон)
Кларк (округ, Вісконсин)